Арег — недействующий остановочный пункт (в прошлом станция) Южно-Кавказской железной дороги Армении. Расположен в 159 км от станции Канакер (перегон «Шоржа — Варденис»).

Деятельность 
Пассажирское сообщение отсутствует.

Грузовое движение осуществляется регулярно (грузовые поезда с рудой из Сотка и порожние грузовые составы в обратном направлении.

Перспективы 
В соответствии с программой руководства ЮКЖД «2009 год — год станций» в связи с увеличением грузооборота линии «Раздан — Сотк», а также исходя из технологической необходимости принято решение о восстановлении станции Арег. В частности, планируется восстановление участка контактной сети до соответствия существующим нормативам и обеспечение технологической связи станции с остальным участком.

Примечания 

Станции Армянской железной дороги
Железнодорожный транспорт Армении